Występy w europejskich pucharach włoskiego klubu piłkarskiego ACF Fiorentina.

Wykaz spotkań pucharowych

Puchar Europy/Liga Mistrzów

Puchar Zdobywców Pucharów

PMT/Puchar UEFA/Liga Europy

Liga Konferencji Europy

Bibliografia 
 

ACF Fiorentina
Włoskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach